Jonathan Brown peut désigner :

 Jonathan Brown (1939-2022), un historien américain de l'art spécialiste de l'Espagne ;
 Jonathan Brown (1981-), un joueur australien de football australien ; 
 Jonathan Brown, un directeur de la photographie américain ;
 Jonathan Brown (1997-), un coureur cycliste américain.

Nom proche 
 Jon Brown (né en 1971), un athlète britannique